Essonne je lahko:

 Essonne - departma v osrednji Franciji
 Essonne - reka v Franciji